

События

Римская империя 
 Консулы Авл Корнелий Пальма Фронтониан и Публий Кальвизий Тулл Рузон. Консул-суффект — Абурний Валенс.
 24 июня открыт Акведук Траяна при императоре Траяне и назван в честь него.
 Проложена Траянова дорога, соединившая Беневенто в Бриндизи. 
 В июле окончилось строительство Терм Траяна по проекту Аполлодора из Дамаска. Построены на месте Золотого дома Нерона.
 Плиний Младший назначен легатом в Вифинии.
 Хосрой (Ороз) — царь Парфии из династии Аршакидов вступил на трон вместо своего брата Пакора II.

Хань и Хунну 
 Ухуани совершают набег на Китай, но терпят поражение и подчиняются Китаю.
 Северные Хунну совершают набеги на Китай. Расселение хунну в районе озера Бахаш.

Родились 
 Гай  — один из наиболее влиятельных римских юристов (ум. в 180)

Скончались 
 Тиберий Катий Цезий Фронтон — государственный деятель Римской империи, консул-суффект Римской империи 96 года
 Тиберий Юлий Кандид Марий Цельс — государственный деятель Римской империи, консул-суффект Римской империи 86 года, консул Римской империи 105 года

Галерея

См. также